Дикгоф, Август-Вильгельм (1823—1894) — лютеранский богослов.
 Дикгоф, Генрих Генрихович (1833—1911) — епископ Евангелическо-лютеранской церкви.
 Дикгоф, Эдуард (1880—1949) — немецкий шахматист и шахматный теоретик;
 Дикгоф-Деренталь, Александр Аркадьевич — деятель российского освободительного движения, эсер.
 Дикгоф, Любовь Ефимовна (1899—1969) — жена А. А. Дикгоф-Деренталя и Бориса Савинкова.